w prawie:
 nowacja – instytucja prawa zobowiązań
w polityce:
 Odnowienie Włoskie – włoska partia polityczna, działająca w latach 1996-2002
w leśnictwie:
 odnowienie lasu
 naturalne odnowienie lasu
 sztuczne odnowienie lasu
 odnowienie odroślowe